«I Feel Alive» () — песня израильского певца Имри Зива, представленная на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Евровидение 

2 января 2017 года Израиль начал свой национальный финал «HaKokhav HaBa L’Eurovizion 2017» конкурса песни Евровидение 2017. Шоу длилось несколько недель и закончилось 13 февраля 2017 года, когда Зив получил самые высокие оценки от общественности и бы объявлен победителем. В качестве победителя он получил право представлять Израиль на Евровидении 2017 года и начал работать над созданием своей записи в Евровидении. 26 февраля выяснилось, что его песня будет называться «I Feel Alive». Песня была выпущена 9 марта. Израиль соревновался во второй половине второго полуфинала на Евровидении.

Композиция

Примечания 

Песни на английском языке
Песни Израиля на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2017»